Nordholt ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Nordholt (1920–1994), deutscher reformierter Theologe
 Hanna Nordholt (* 1958), deutsche Drehbuchautorin und Regisseurin von Kurzfilmen